Akzeptanztest bezeichnet:
 eine empirische Untersuchung in der Marktforschung, die ein neues Produkt, Konzept oder Werbemittel testet, und zwar mit Schwerpunkt auf dem Kriterium der Akzeptanz durch die Zielgruppe
 eine bestimmte Art von Software-Test; siehe Akzeptanztest (Softwaretechnik)